Манастир Вазнесења Господњег може да се односи на:

 Манастир Вазнесења Господњег (Доње Вардиште), женски манастир Српске православне цркве
 Манастир Вазнесења Господњег (Базјаш), манастир Српске православне цркве